Моляков — фамилия. 

Известные носители:
 Моляков, Алексей Алексеевич (род. 1939) — деятель советских спецслужб, генерал-полковник.
 Моляков, Дмитрий Степанович (1913—2001) — советский учёный, профессор, доктор экономических наук.
 Моляков, Николай Иванович (1910—?) — советский дипломат.
 Моляков, Игорь Юрьевич

См. также 
 Моляково